Miejscowości w USA:
 Crystal City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Crystal City – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Zavala